Catedral de São Jorge (Istambul) - catedral da Igreja Ortodoxa Grega e sé do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla.
 Catedral de São Jorge (Lviv) - catedral da Igreja Greco-Católica Ucraniana em Lviv, Ucrânia.
 Catedral de São Jorge de Adis Abeba - catedral da Igreja Ortodoxa Etíope na Etiópia.